Pulido Valente pode referir-se a:

Francisco Pulido Valente, o médico português;
Hospital Pulido Valente, um hospital de Lisboa baptizado em homenagem ao anterior;
Fundação Professor Francisco Pulido Valente, a fundação de promoção da ciência;
Vasco Pulido Valente, o escritor e comentador político português.

Desambiguação